Le Grand Prix Hassan II est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition masculine 2016, classée en catégorie ATP 250, s'est disputée du 4 au  à Marrakech.

Faits marquants 
 On note les forfaits du Britannique Aljaž Bedene, des Espagnols Pablo Andújar et Tommy Robredo, du Letton Ernests Gulbis et du Slovaque Martin Kližan.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Thiemo de Bakker, Albert Montañés, Daniel Gimeno-Traver, Radu Albot et Facundo Bagnis.
 Federico Delbonis remporte le  de sa carrière en s'imposant en finale 6-2, 6-4 face au Croate Borna Ćorić.
 En double, Guillermo Durán et Máximo González sont sacrés vainqueurs en battant Marin Draganja et Aisam-Ul-Haq Qureshi en finale 6-2, 3-6,[10-6]. Il s'agit de leur  ensemble.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Maroc (WTA 2016)
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2016
Marrakech
Sport au Maroc en 2016
Tennis en avril 2016